Janda est un patronyme porté notamment par :

 Antonín Janda (1892-1960), footballeur international tchécoslovaque ;
 František Janda-Suk (1878-1955), athlète bohémien puis à partir de 1918 tchécoslovaque spécialiste du lancer du disque et du poids ;
 Jakub Janda (1978-), sauteur à ski tchèque ;
 Krystyna Janda (1952-), comédienne de théâtre et de cinéma polonaise.